Burg Frauenstein steht für:

 Burg Frauenstein (Bad Lauterberg) bei Bad Lauterberg-Barbis, Niedersachsen 
 Burg Frauenstein (Erzgebirge) in Frauenstein, Sachsen
 Burg Frauenstein (Pfalz) bei Ruppertsecken, Rheinland-Pfalz
 Burg Frauenstein (Weiding) bei Weiding, Bayern 
 Burg Frauenstein (Wiesbaden) in Wiesbaden-Frauenstein, Hessen
 Burg Frauenstein in Mining, Oberösterreich, siehe Schloss Frauenstein (Oberösterreich)
 Burgstall Frauenstein bei Hohenschwangau in Bayern 

Siehe auch: 
 Schloss Frauenstein